Безсоння — порушення сну, зумовлене ослабленням гальмівного процесу в корі головного мозку.
 «Безсоння» — роман Стівена Кінга 1994 року.
 «Безсоння» — американський трилер Крістофера Нолана.